Feuerschläger steht für:

 Feuerstahl, funkenschlagendes Metallwerkzeug
 Feuerstein, Kieselgestein